Morandini est un patronyme d'origine italienne et corse.

Variantes : Morandi, Morandino, Morando, Morandotti.

Personnalités 

 Francesco Morandini (1544-1597), peintre italien ;
 Giuliana Morandini (1938-2019), écrivain et critique littéraire italienne ;
 Jean-Marc Morandini (1965-), journaliste et animateur français de télévision ;
 Morando Morandini (1924 - 2015), critique de cinéma italien.

Titre 

 Morandini !, une ancienne émission de télévision française consacrée à l'actualité des médias ;
 Il Morandini, un dictionnaire de cinéma italien.

Liens externes 
   
  Localisation du patronyme en Italie 
  Localisation du patronyme en France

Patronyme italien
Patronyme corse
Homonymie de patronyme italien